Апостольский викариат Гамбелы () — апостольский викариат Римско-Католической церкви с центром в городе Гамбела, Эфиопия. Апостольский викариат Гамбелы распространяет свою юрисдикцию на территорию региона Гамбела и часть региона Оромия. Апостольский викариат Гамбелы подчиняется непосредственно Святому Престолу. Кафедральным собором апостольского викариата Гамбелы является церковь святого Иосифа.

История 
16 ноября 2000 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Cum esset petitum, которой учредил апостольскую префектуру Гамбелы, выделив её из апостольской префектуры Джиммы-Бонги.

5 декабря 2009 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу Annuntiat Dominus, которой преобразовал апостольскую префектуру Гамбелы в апостольский викариат.

Ординарии апостольского викариата 
 Angelo Moreschi (16.11.2000 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Cum esset petitum 
 Булла Annuntiat Dominus

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Эфиопии